Boombox е ремикс албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Can't Get Blue Monday Out of My Head – 4:05
 Spinning Around (7th District Club Mental Mix) – 4:09
 Wow (Death Metal Disco Scene Mix) – 4:01
 Love at First Sight (Kid Crème Vocal Dub) – 3:41
 Slow (Chemical Brothers Mix) – 4:45
 Come into My World (Fischerspooner Mix) – 4:18
 Red Blooded Woman (Whitey Mix) – 3:36
 I Believe in You (Mylo Mix) – 3:24
 In Your Eyes (Knuckleheadz Mix) – 3:48
 2 Hearts (Mark Brown's Pacha Ibiza Upper Terrace Mix) – 4:20
 On a Night Like This (Bini & Martini Mix) – 4:04
 Giving You Up (Riton Re-Rub Vocal Mix) – 4:13
 In My Arms (Sébastien Léger Vocal Mix) – 3:49
 The One (Bitrocka remix) – 4:43
 Your Disco Needs You (Casino Mix) – 3:40
 Boombox (LA Riots Remix) – 3:58

Японско издание 
 All I See (featuring Mims) – 3:49
 Wow (CSS Remix) – 3:13
 Can't Get You Out of My Head (Greg Kurstin Mix) – 4:06

Дигитално издание бонус 
 Can't Get You Out of My Head (Greg Kurstin Mix) – 4:06
 Butterfly (Mark Picchiotti Sandstorm Dub) – 9:03

Дигитално издание бонус диск 
 Can't Get You Out of My Head – 3:51
 Spinning Around -3:27
 Wow – 3:12
 Love at First Sight – 3:57
 Slow – 3:14
 Come into My World – 4:05
 Red Blooded Woman – 4:19
 I Believe in You – 3:19
 In Your Eyes – 3:18
 2 Hearts – 2:53
 On a Night Like This – 3:32
 Giving You Up – 3:30
 In My Arms – 3:31
 The One – 4:04
 Your Disco Needs You – 3:32

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2008 година